Иван Поцелуев:
 Поцелуев, Иван Абрамович (1904—1982) — советский военный деятель и педагог, генерал-майор.
 Поцелуев, Иван Николаевич (1916—2000) — капитан, Герой Советского Союза.